

Persone 
Paolo Fabbri – sindacalista, antifascista e comandante partigiano italiano
Paolo Fabbri – semiologo italiano
Paolo Fabbri – musicologo e storico della musica italiano

Altro
Via Paolo Fabbri – strada di Bologna
Via Paolo Fabbri 43 – album del cantautore Francesco Guccini

Pagine correlate
 Fabbri